Egerton kan syfta på följande:

 Egertonuniversitetet – Universitet i Nakuru, Kenya

Storbritannien 

 Egerton, Kent, ort, England, Kent, 
 Egerton, Cheshire, civil parish, England,

Se även 
 Mount Egerton